Крокосмия () — луковичное растение из семейства ирисовых. Крокосмии естественно произрастают на юге Африки. В европейской садовой культуре крокосмии известны с XIX века. Название растения происходит от греческих слов «krokos» — «крокус, шафран» и «osme» — «запах», потому что засушенные цветы крокосмии напоминают по запаху шафран. Устаревшее название монтбреция (), данное по имени французского ботаника , до сих пор употребляется в обиходе.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 9 видов:

Примечания 

Ирисовые
Клумбовые растения